Milíčov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Milíčov, Gemeinde im Okres Jihlava
Milíčov (Šípy), Ortsteil von Šípy, Okres Rakovník
Milíčov, Ortsteil von Prag